Eberhard I (Bamberg), bisschop van Bamberg (1007-1040)
 Everhard I van Augsburg, bisschop van Augsburg (1029-1047)
 Everhard I van Brienne, graaf van Brienne (1090-1120)
 Everhard I van Berg-Altena, graaf van Mark (1152-1180)
 Everhard I van der Mark, graaf van Mark-Altena (1277-1308)
 Eberhard I van Württemberg (1265-1325), graaf van Württemberg (1279-1325)
 Everhard I van Württemberg (hertog), graaf en hertog van Württemberg (1482/1495-1496)